
Termin Derivat ima više značenja.

 Derivat (hemija), jedinjenje koje je izvedeno iz nekog polaznog jedinjenja.
 Izvod, mera kako (koliko brzo) funkcija menja svoje vrednosti